В Ісландії близько 130 вулканів, з яких 18 вивергалися після заселення Ісландії, близько 900 року нашої ери. Вулкани на території Ісландії щитового типу. Нижче поданий список діючих і згаслих вулканів Ісландії.



Список

Примітки

Посилання 

Вулкани Ісландії